Дрилл-холл, , буквально «Зал тренировок» или «Тренировочная казарма»:
 Дрилл-холл (Лондон) — малая спортивная арена
 Дрилл-холл (Оттава) — учреждение Вооружённых сил Канады